Tamburyna – basowy instrument smyczkowy. Wysokość jego dochodziła do 2 metrów, posiadał jedną grubą strunę. Podstawową cechą tamburyny był podstawek umieszczony w taki sposób, że podczas drgań struny uderzał rytmicznie o wierzch instrumentu, powodując dźwięki podobne do gry na trąbce.

Tamburyna była i pozostaje popularna szczególnie na Bałkanach i na Węgrzech. W pierwotnym swym stanie tamburyna dochowała się na Podhalu do poł. XIX wieku. Ten instrument znany był też na zachodzie Europy, gdzie występował jako tambura.

Zobacz też 
 tamburyn

Bibliografia 
 Szulc Z. Słownik lutników polskich, Poznań, 1953

Chordofony smyczkowe